

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 7 podstawowych 
 Karolinów – część miasta Iłowa
 Karolinów – część miasta Piotrków Trybunalski
 Karolinów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Karolinów – przysiółek wsi Bilska Wola w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Karolinów – część wsi Stanisławów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Karolinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Karolinów – kolonia wsi Jedlno Drugie w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Ładzice
 Karolinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki 
 Karolinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Karolinów – część wsi Chotynia w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Karolinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos
 Karolinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie 
 Karolinów – część wsi Teklinów w woj., w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Karolinów – część wsi Jedle w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Karolinów – część wsi Modliszewice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Karolinów – kolonia wsi Budy w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Karolinów – kolonia wsi Smerdyna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Karolinów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Zobacz też 
 Karolinowo